Хайрпур:

 Хайрпур — город в пакистанской провинции Синд, центр одноимённого округа.
 Хайрпур — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.